Skop bezeichnet:
 Skop (Band), eine norddeutsche Ska-Band
 Skop (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Skoppen, 1938 bis 1945 Reichenstein, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Siehe auch: -skop